Смазка — вязкое вещество, способствующее уменьшению трения:

 Смазка в технике — технические смазочные материалы; твёрдые, пластичные, жидкие и газообразные вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники, индустриальных машин и механизмов, а также в быту для снижения износа, вызванного трением.
 Смазка в сексологии — интимные гели-смазки; вещества органического происхождения, в основном различные натуральные и синтетические воски для защиты слизистой оболочки половых органов от появления микротрещин и раздражения. Также, выделяемый во время полового возбуждения секрет бульбоуретральных желёз у мужчин до эякуляции и секрет малых и больших вестибулярных желёз преддверия влагалища у женщин.
 Смазка в акушерстве — белесоватая жирная вязкая творожистая масса, покрывающая кожу новорождённого при рождении и представляет собой секрет сальных желез кожи, смешанный с чешуйками эпидермиса, с большим количеством жира, холестерина, гликогена. Предохраняет кожу плода от повреждений и облегчает его прохождение по родовым путям.